Giuseppe Scigliano ist der Name von

* Giuseppe Scigliano (Schriftsteller) (* 1951), italienisch-deutscher Lehrer, Maler, Schriftsteller und Integrationaktivist
 Giuseppe Scigliano (Musiker) (* im 20. Jahrhundert), italienischer klassischer Akkordeonist (Bajan), Bandoneonist und Lehrer